

Geografia
Antartide
 Ghiacciaio Chambers – ghiacciaio della Terra della Regina Elisabetta

Stati Uniti d'America
 Chambers –  comune del Nebraska, nella contea di Holt

Personaggi immaginari 
 Chris Chambers – personaggio dei fumetti della DC Comics
 Jesse Chambers – personaggio dei fumetti della DC Comics
 Johnny Chambers, meglio noto come Johnny Quick – personaggio dei fumetti della DC Comics
 Rebecca Chambers – personaggio della serie di videogiochi Resident Evil

Persone 
 Aidan Chambers – scrittore britannico
 Becky Chambers – scrittrice statunitense
 Brittany Chambers – ex cestista statunitense
 Carlton Chambers – ex velocista canadese
 Calum Chambers – calciatore inglese
 Dennis Chambers – batterista statunitense
 Dwain Chambers – ex velocista ed ex giocatore di football americano britannico
 Eddie Chambers – pugile statunitense
 Edmund Kerchever Chambers – storico britannico
 Emma Chambers – attrice britannica
 Ephraim Chambers – scrittore britannico
 Erika Chambers – pseudonimo di un agente del Mossad
 Erin Chambers – attrice statunitense
 Ernest Chambers – pistard britannico
 Faune A. Chambers – attrice e ballerina statunitense
 Greg Chambers – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato britannico
 Guy Chambers – compositore britannico
 Harry Chambers, propr. Henry Chambers – calciatore inglese
 Iain Chambers – antropologo, sociologo ed esperto di studi culturali britannico
 Jack Chambers – artista e regista cinematografico canadese
 James Chambers – ex calciatore inglese
 Jane Chambers – drammaturga, scrittrice e poetessa statunitense
 Jerry Chambers – ex cestista statunitense
 Joe Chambers – batterista, pianista e vibrafonista statunitense
 John Chambers – informatico e dirigente d'azienda statunitense
 John Chambers – truccatore statunitense
 Jorsua Chambers – ex cestista panamense
 Justin Chambers – attore ed ex modello statunitense
 Kasey Chambers – cantante australiana
 Luke Chambers – calciatore inglese
 Marilyn Chambers, pseudonimo di Marilyn Ann Briggs – attrice pornografica e cinematografica statunitense
 Munro Chambers, nome d'arte di Munro Skylear Chambers – attore canadese
 Pat Chambers, propr. Patrick Brian Chambers – allenatore di pallacanestro statunitense
 Paul Chambers – bassista jazz
 Phil Chambers – attore statunitense
 Ricardo Chambers – ex velocista giamaicano
 Robert William Chambers – scrittore e pittore statunitense
 Sandy Chambers – cantante britannica
 Siyani Chambers – cestista statunitense
 Stanley Chambers – pistard britannico, fratello di Ernest
 Terry Chambers – batterista britannico
 Tom Chambers – ex cestista statunitense
 Vactor Tousey Chambers, meglio noto come V. T. Chambers – entomologo statunitense
 Wally Chambers, propr. Wallace Hashim Chambers – giocatore di football americano statunitense
 Whittaker Chambers, pseudonimo di Jay Vivian Chambers – giornalista, scrittore e agente segreto statunitense

Altro 
 3035 Chambers – asteroide 
 Chambers – serie televisiva statunitense
 Chambers – termine giuridico usato nei paesi anglosassoni
 The Chambers Brothers – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate 
 Andy Chambers
 Contea di Chambers
 Robert Chambers
 William Chambers